Jerzy Nowacki (1894–1974) – polski dyplomata, publicysta, działacz społeczny i polityk
 Jerzy Nowacki (ur. 1947) – polski matematyk, dr hab., rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 Jerzy Nowacki (ur. 1952) – polski filolog, działacz opozycji